Příjmení Vasiljev () nosí více osobností:

 Alexandr Vasiljev (* 1961) – běloruský překážkář, sovětský reprezentant v běhu na 400 m překážek
 Boris Lvovič Vasiljev (* 1924) – ruský spisovatel, filmový scenárista a dramaturg
 Dimitrij Viktorovič Vasiljev (* 1979) – ruský sportovec, skokan na lyžích
 Fjodor Alexandrovič Vasiljev (1850–1873) – ruský malíř
 Georgij Nikolajevič Vasiljev (1899–1946) – sovětský filmový režisér a scenárista, bratr Sergeje
 Ivo Vasiljev (1935–2016) – český orientalista
 Michail Vasiljev (* 1962) – ruský hokejový útočník
 Michail Nikolajevič Vasiljev (1770–1847) – ruský námořní důstojník, objevitel ostrova Nunivak
 Sergej Dmitrijevič Vasiljev (1900–1959) – sovětský filmový režisér a scenárista, bratr Georgije
 Valerij Vasiljev (1949–2012) – sovětský (ruský) hokejista
 Vladimir Vasiljev (* 1967) – ruský spisovatel

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení